Liste over et udvalg af værker på Ribe Kunstmuseum der ikke er ophavsretlig beskyttet.

Lister over værker